Mansouri est un prénom et un patronyme.
 
 Abderrahmane Mansouri (né en 1995), coureur cycliste algérien
 Islam Mansouri (né en 1997), coureur cycliste algérien
 Faouzi Mansouri (1956-2022), footballeur international algérien
 Fatiha Mansouri (née en 1997), boxeuse algérienne
 Fatima-Zahra Mansouri (née en 1976), avocate et femme politique marocaine
 Hamza Mansouri (né en 1999), coureur cycliste algérien
 Maya Mansouri (née en 1990), escrimeuse tunisienne
 Mohamed Khalil Mansouri (né en 1997), rameur tunisien
 Mustapha Mansouri (né en 1953), homme politique marocain
 Nawal Mansouri (née en 1985), volleyeuse algérienne
 Oussama Mansouri (né en 1997), coureur cycliste algérien
 Saber Mansouri (né en 1971), écrivain et historien tunisien
 Sabiha Mansouri (née en 1965), athlète algérienne
 Siham Mansouri (née en 1990), gymnaste algérienne
 Yazid Mansouri (né en 1978), footballeur international algérien
 Omar El Mansouri (né en 1991) footballeur marocain

Patronyme marocain
Patronyme algérien